NGC 4566 (другие обозначения — UGC 7769, MCG 9-21-24, ZWG 270.12, KARA 539, PGC 42007) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4566
Большая Медведица (созвездие)